Айглова — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Айглова, Йылдыр Изерговна (1922—1946) — советская медсестра, участница Великой Отечественной войны.
 Айглова, Таисия Ямбатровна (1927—1994) — животновод Мари-Турекского района Марийской АССР, Герой Социалистического Труда.